Warfield – villaggio del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Berkshire
Warfield – comune degli Stati Uniti d'America nel Kentucky
Warfield – CDP degli Stati Uniti d'America nella Virginia